Rezultaty Rajdu Wielkiej Brytanii (64th Wales Rally GB), 15 rundy Rajdowych Mistrzostw Świata w 2008 roku, który odbył się w dniach 5-7 grudnia:

Klasyfikacja ostateczna

Odcinki specjalne

Klasyfikacja końcowa sezonu 2008 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com
 Wyniki rajdu na stronie eWRC.com

2008
Wielka Brytania
2008 w Walii